Населённые пункты Московской области в составе городов областного подчинения с административной территорией (от А до И)

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих и дачных посёлков) и городов) — в списке выделены оранжевым цветом — по оценке на 1 января  года, кроме преобразованных в рабочие посёлки в 2019 году— по ним данные приведены также по переписи населения 2010 года.

Балашиха

Видное (Ленинский городской округ)

Волоколамск (Волоколамский городской округ)

Воскресенск

Дмитров (Дмитровский городской округ)

Домодедово

Егорьевск

Зарайск

Истра

См. также 
 Населённые пункты Московской области в составе городов с административной территорией (от К до Н)
 Населённые пункты Московской области в составе городов с административной территорией (от О до Р)
 Населённые пункты Московской области в составе городов с административной территорией (от С до Я)
 Населённые пункты Московской области

Примечания